La Türkiye 1. Basketbol Ligi 1994-1995 è stata la 29ª edizione del massimo campionato turco di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio dell'Ülkerspor.

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Squadra vincitrice

Collegamenti esterni
 
 

Pallacanestro nel 1994
Pallacanestro nel 1995
1994-1995